

Događaji
 Kralja Jude Joaša, Ahazijina sina, nasljeđuje Amazija.

Rođenja

Smrti